Mužská čtyřhra Chengdu Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže čchengtuského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl jihoafricko-americký pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit. Ram nastoupil do paralelně hraného Shenzhen Open v Šen-čenu.

Vítězem se stal izraelsko-pákistánský pár Jonatan Erlich a Ajsám Kúreší, který ve finále zdolal novozélandsko-brazilský pár Marcus Daniell a Marcelo Demoliner po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali prmiérovou společnou trofej. Erlich vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Kúrešího to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Julio Peralta /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2017
ATP World Tour 2017